Almo heißen folgende geographischen Objekte:

 Almo (Idaho), Orte in den Vereinigten Staaten
 Almo (Kentucky), Orte in den Vereinigten Staaten

 Almo (lateinisch), kleiner Nebenfluss des Tiber (auch eponymer Flussgott)
 Almo Creek (Raft River), Fluss im US-Bundesstaat Idaho

Almo, Weiteres:
 Almo (Software), eine zur Wahlauswertung verwendete Software